Julio Festo es el nombre de las siguientes personas:

 Julio Festo (tribuno militar), oficial y caballero romano, tribuno militar 178.
 Julio Festo (Tribus Palatina), oficial y caballero romano. 
 Julio Festo (senador), senador romano, siglo III o IV.
 Julio Festo Himecio, funcionario romano, prefecto de la ciudad 362.
 Tiberio Julio Festo, gobernador romano de Moesia inferior, siglo III.